

События

Рим 
 Консулы: Гай Корнелий Цетег (патриций) и Квинт Минуций Руф (плебей); проконсулы: Гней Корнелий Блазион (в Ближней Испании), Луций Стертиний (в Дальней Испании) и Тит Квинкций Фламинин (в Македонии); преторы: Гай Семпроний Тудитан (в Ближней Испании), Луций Атилий Сапиенс (на Сардинии), Луций Манлий Вульсон (на Сицилии), Марк Гельвий (в Дальней Испании), Марк Минуций Руф (по делам иноземцев) и Марк Сергий Сил (в Риме); курульные эдилы: Гней Манлий Вульсон и Публий Корнелий Сципион Назика; плебейские эдилы: Гай Лелий, Гай Публиций Бибул и Маний Ацилий Глабрион; народные трибуны: Гай Атиний Лабеон, Гай Афраний (Стеллион), Квинт Фульвий и Луций Оппий.
 Триумф Г. К. Цетега. «Триумф на Альбанской горе» К. М. Руфа.
 Фламиний без боя занял Беотию, так как Аттал убедил фиванцев в необходимости союза с Римом. Филипп объявил набор в армию и разбил лагерь в Дие. Римляне под командованием Фламиния при поддержке союзников разбивают Филиппа в упорной битве при Киноскефалах, истребив почти половину армии Филиппа. Филипп бежал в Македонию и отправил послов в Лариссу к Фламинию. Последние союзники Филиппа перешли на сторону Рима. По мирному договору Филипп должен вывести гарнизоны из городов эллинов, отдать Риму все корабли, кроме 5, сохранить лишь 5000 войска и уплатить 1000 талантов контрибуции. Его сын Деметрий отправлен заложником в Рим.
 Крупное восстание в Испании, подавленное римлянами с большим трудом.

Ближний Восток 
 197—160 — Царь Пергама Эвмен II Сотер. Сын Аттала I.
 Антиох двинулся с большой армией и захватывает города Киликии, Ликии и Карии, принадлежавшие Птолемеям. Антиох остановился на зимовку в Эфесе.
 Коронация Птолемея V Эпифана. Предоставлены льготы жрецам.

Китай 
Восстание сторонников Хан Синя в уделах Дай и Чжао (современная северная Шаньси).

Степь 
Война между Юэчжами и Хунну.

Родились 
 Эвмен II — царь пергамский, сын Аттала I; закончил постройку знаменитого пергамского алтаря;
 197, ок. — Гай Аппулей Сатурнин (ум. после 168 до н. э.), римский квинквевир в 168 году до н. э. Младший брат претора 166 года и предполагаемый дед народного трибуна около 98 г.

См. также

Примечания